Briarwood – centro abitato del Saskatchewan, Canada
 Briarwood – centro abitato del Nord Dakota, USA
 Briarwood – centro abitato dell'Indiana, USA
 Briarwood – centro abitato del Kentucky, USA
 Briarwood – quartiere di Little Rock, Arkansas, USA
 Briarwood – quartiere del distretto di Queens, New York, USA
 Briarwood – fermata della metropolitana di New York